Piber je lahko:

 Piber, priimek več znanih ljudi
 Piber, kraj v Avstriji znan po kobilarni Lipicancev